Agostino Morigia o Moriggia (XVI secolo) – beato, nobile e predicatore italiano
 Alberto Morigia o Moriggia (XVII secolo) – beato e nobile italiano
 Bonincontro Morigia (XIV secolo-...) – storico, politico e condottiero italiano
 Camillo Morigia (1743-1795) – architetto e nobile italiano
 Jacopo Antonio Morigia (1497-1547) – presbitero e religioso italiano
 Jacopo Antonio Morigia, indicato anche come Giacomo Antonio o Moriggia (1633-1708) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Paolo Morigia (1525-1604) – storico italiano